C6H14N2O2 – formula molecolare della lisina
C6H14N2O2 – formula molecolare del meldonium

Formule molecolari